Гринсборо има више значења:
 Гринсборо
 Гринсборо (Вермонт)
 Гринсборо (Џорџија)
 Гринсборо (Алабама)
 Гринсборо (Флорида)
 Гринсборо (Индијана)
 Гринсборо (Мериленд)
 Гринсборо (Пенсилванија)